Новоалександровское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Суздальском районе Владимирской области Российской Федерации.

Административный центр — село Новоалександрово.

География 
Новоалександровское сельское поселение расположено в юго-западной части Суздальского района к северо-западу от города Владимира, на западе граничит с Юрьев-Польским и Собинским районами.

История 
Постановлением Владимирского облисполкома № 117 от 03.02.1971 образован Новоалександровский сельсовет с центром в с. Новоалександрово, в него были включены населённые пункты Новгородское, Оликово, Хотенское Сновицкого сельсовета и Внуково, Кутуково, Малахово, Новая деревня, Новоселка, Ольгино, Подберезье, Скородумка, Смолино Стародворского сельсовета.

Новоалександровское сельское поселение образовано 26 ноября 2004 года в соответствии с Законом Владимирской области № 190-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Клементьевского, Новоалександровского, Сновицкого и Стародворского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 43 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Муниципальные образования Суздальского района
Сельские поселения Владимирской области